Lege peut désigner :
 Legé, commune du département de Loire-Atlantique.
 Lège, le mot lege (en danois, latin, anglais, etc.)